Runa steht für:
 Runa (Torres Vedras), Ort in Portugal
 Runa (Vorname)
 Runa (Roman)
 Runa, Pseudonym der schwedischen Schriftstellerin Elisabeth Beskow (1870–1928)